VII чемпионат России по волейболу среди мужских команд суперлиги «А» проходил с 21 октября 1997 года по 5 апреля 1998 года.

С этого сезона сильнейших российские клубы были разделены на 2 суперлиги — «А» и «Б». В борьбе за медали чемпионата участвовали 6 команд суперлиги «А».

Как и в предыдущем сезоне на завершающем этапе первенства были сыграны суперфиналы с участием четырёх сильнейших клубов. Тройка призёров в итоге осталась неизменной: «Белогорье-Динамо» вновь было сильнее УЭМ-«Изумруда» и завоевало второе подряд «золото», а ЦСКА занял третье место, выиграв серию матчей у «Искры»-РВСН.

Лучшим игроком чемпионата России — обладателем Приза Андрея Кузнецова был признан центральный блокирующий «Искры» Алексей Казаков.

Предварительный этап 
На предварительном этапе сыграли друг с другом по два раза по туровой системе. 1-й тур прошёл в Белгороде, 2-й — в Екатеринбурге.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Основной этап 
На основном этапе команды сыграли по разъездному календарю по два спаренных матча с каждым из соперников на своей и чужой площадках, выявив участников суперфиналов за 1-е и 3-е места и команду, которая должна будет покинуть суперлигу «А».

Лидирующая группа — «Белогорье-Динамо», УЭМ-«Изумруд» и «Искра»-РВСН — задолго до финиша основного этапа стала недосягаемой для преследователей. Зато в нижней части таблицы интрига сохранялась вплоть до последнего тура. Все команды — ЦСКА, «Нефтяник Башкирии» и «Автомобилист» — имели шансы занять 4-е место и сыграть бронзовую серию с «Искрой», и в то же время ни одна из них не была застрахована от вылета из дивизиона сильнейших. В итоге к финишу сложилась уникальная ситуация: вся тройка набрала одинаковое количество очков и места, занятые командами, были определены по соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах чемпионата. Две победы «Нефтяника» над ЦСКА позволили уфимцам сохранить прописку в суперлиге «А», а четыре партии, выигранные армейцами в этих встречах позволили им в свою очередь опередить «Нефтяник» и занять 4-е место. В суперлигу «Б» отправился «Автомобилист», дважды проигравший в Екатеринбурге резервному составу УЭМ-«Изумруда». На игре команды Вячеслава Платонова в течение всего сезона сказывалось отсутствие прежних лидеров — Руслана Жбанкова и Михаила Чуприса, уехавших в зарубежные клубы.

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. На основном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

Суперфиналы 
Второй в истории чемпионатов России суперфинал между «Белогорьем-Динамо» и УЭМ-«Изумрудом» получился гораздо интереснее прошлогоднего, хотя до его начала шансы белгородцев котировались выше: в регулярном чемпионате соперники сыграли друг против друга 7 матчей и только в одном победили уральцы. Но УЭМ-«Изумруд», ведомый лучшим игроком двух предыдущих сезонов Игорем Шулеповым, опроверг прогнозы и после третьего матча вёл в серии 2—1. Судьба золотых медалей решилась в двух упорных пятисетовых матчах, где успех сопутствовал белгородцам. Наряду с прежними лидерами команды Геннадия Шипулина проявили себя и новички: пришедший из «Искры»-РВСН Алексей Кулешов и украинские волейболисты Александр Юрин и Андрей Ткаченко.

В серии за 3-е место встречались «Искра»-РВСН и ЦСКА и результат этого противостояния можно считать сенсационным. Армейцы, испытывавшие кадровые проблемы после ухода из команды Станислава Шевченко, Сергея Ермишина, Игоря Курносова и Александра Березина, перешедшего как раз в «Искру», и отыгравшие весь чемпионат практически вшестером, после поражения от одинцовцев в первом выездном матче выиграли затем три встречи подряд. Бронзовые медали чемпионата России-1997/98 стали последним достижением в истории армейского клуба.

За 1-е место 
«Белогорье-Динамо» — УЭМ-«Изумруд» — 3—2

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

За 3-е место 
«Искра»-РВСН — ЦСКА — 1—3
 1-й матч. 28 марта. Одинцово. 3:0 (15:11, 15:11, 15:11).
 2-й матч. 29 марта. Одинцово. 2:3 (15:8, 13:15, 11:15, 15:11, 13:15).
 3-й матч. 1 апреля. Москва. 0:3 (11:15, 11:15, 6:15).
 4-й матч. 2 апреля. Москва. 1:3 (7:15, 15:12, 15:17, 7:15).

Призёры

Факты и статистика 
 Из 99 состоявшихся матчей 47 закончились со счётом 3:0, 28 — со счётом 3:1 и ещё 24 — 3:2.
 Самым результативным игроком чемпионата стал блокирующий «Искры»-РВСН Алексей Казаков. В 34 сыгранных матчах он набрал 316 очков и отыграл 599 подач.

Итоговое положение

Обзор суперлиги «Б» и высшей лиги 
Всего в чемпионате России-1997/1998 принимала участие 61 команда: 6 в суперлиге «А», 6 в суперлиге «Б», 12 в высшей лиге, 21 в первой лиге и 16 во второй лиге.

Суперлига «Б» 
Как и в суперлиге «А», соревнования проходили в две стадии. На предварительном этапе команды сыграли друг с другом по три раза по туровой системе. Туры проходили в Москве, Стрежевом и Ярославле. Затем начались игры с разъездами — команды провели по два спаренных матча с каждым из соперников на своей и чужой площадках.

«Самотлор» завоевал право выступать в суперлиге «А» в сезоне-1998/99. МГТУ и СКА выбыли из суперлиги «Б», уступив свои места победителям высшей лиги — «Уралсвязьинформу» и оренбургскому «Нефтянику».

Предварительный этап 

Основной этап 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. На основном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

Высшая лига 

Две сильнейшие команды по результатам финального этапа получили право в следующем сезоне играть в суперлиге «Б», а занявшие места с 10-го по 12-е выбыли в первую лигу, уступив свои места победителям первой лиги сезона-1997/98 — «Белогорью-Динамо»-2, московскому МГФСО и альметьевскому «Нефтянику».

Примечания

Ссылки 
 Таблицы результатов чемпионата

1997 год в волейболе
1998 год в волейболе